Fictonoba är ett släkte av snäckor. Fictonoba ingår i familjen Barleeidae.

Fictonoba är enda släktet i familjen Barleeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Fictonoba